Oak Orchard pode se referir a:

Topônimos dos Estados Unidos

Delaware 
Oak Orchard (Delaware) - comunidade não-incorporada na baía Indian River

Nova York 
Rio Oak Orchard, também conhecido como riacho Oak Orchard - afluente do lago Ontário
Parque Estadual Marinho de Oak Orchard - parque estadual localizado na fox do rio homônimo
Área de Proteção Ambiental de Oak Orchard - localizada ao longo do rio

Ver também

Desambiguação
Desambiguações de topônimos